Fabienne est un mannequin et une ancienne coco-girl de Cocoricocoboy, Collaricocoshow et Y a-t-il encore un coco dans le show ? .

Dans les années 1980, avec Fenella Masse Mathews, elles ont été désignées par la presse télé de l'époque, les plus belles femmes de la télévision française.

Elle a été une des hôtesses du jeu La Roue de la fortune avec Michel Robbe au tout début en 1987. 

Dans les années 2000, elle est une des démonstratrices du Téléshopping.

Elle fera son retour avec les coco-girls en 2004 en sortant une compilation de leurs chansons (Ces filles sont too much) avec Mina, Anne et Fenella Masse Mathews.

Elle vit aujourd'hui en Picardie.

Notes et références 

Animatrice française de télévision
Mannequin femme français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)